

Cinema
 Life Itself – film documentario del 2014 diretto da Steve James
 La vita in un attimo (Life Itself) – film del 2018 diretto da Dan Fogelman

Letteratura
 Life Itself: Its Origin and Nature – libro del 1981 di Francis Crick
 Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life – libro del 1991 di Robert Rosen
 Life Itself: A Memoir – memorie del 2011 di Roger Ebert

Musica
 Life Itself – canzone del 1981 di George Harrison tratta dall'album Somewhere in England
 Life Itself – canzone del 2009 di Bruce Springsteen tratta dall'album Working on a Dream
 Life Itself – canzone del 2016 di Glass Animals tratta dall'album How to Be a Human Being